Mittereck heißen folgende geographische Objekte:
 Mittereck (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mittereck (Untergriesbach), Ortsteil der Gemeinde Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Mittereck (Gemeinde Sankt Martin), Ort bei St. Martin an der Raab, Burgenland
 Mittereck (Gemeinde Hollenthon), Rotte der Gemeinde Hollenthon, Niederösterreich
 Mittereck (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Berge:
 Mittereck (Ötztaler Alpen), 2909 m, im oberen Vinschgau, Südtirol 
 Mittereck (Schladminger Tauern), 2469 m, zwischen den Sölktälern, Steiermark 
 Mittereck (Radstädter Tauern), 1899 m, in den Radstädter Tauern, Salzburg
 Mittereck (Oberösterreichische Voralpen), 1027 m, bei Reichraming im Ennstal, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mitteregg